Дасья может означать:
 Дасья — теологическое понятие в индуизме.
  — островок в Эгейском море.
 Дасья (Керкира) — курорт на Керкире.

См. также 
 Дасия